Anna von Palen – attrice tedesca cinematografica ai tempi del muto
 Paul Palén – tiratore a segno svedese
 Pavel Petrovič Palen – generale russo
 Pëtr Alekseevič Palen – generale russo
 Rufus Palen – politico statunitense
 Yulia Pavlovna Palen – nobildonna russa